Појам Паук може да се односи на:

 Операција Паук, је била заједничка операција Републике Српске и Републике Српске Крајине
 Паук (филм из 2002)
 Паук, зглавкар
 Паук (река у Русији)